Pauli Arbarei, municipi italià a la província de Sardenya del Sud
 Wolfgang Pauli (Viena, 1900 - Zurich, 1958), físic austríac nacionalitzat suís 
 Sankt Pauli, barri del bezirk d'Hamburg-Mitte de l'estat d'Hamburg a Alemanya 
 Fußball-Club Sankt Pauli von 1910, club poliesportiu d'Alemanya al barri Sankt Pauli del bezirk Hamburg-Mitte d'Hamburg 
 Efecte Pauli, expressió irònica a l'aparentment misteriosa fallada d'equipament tècnic en presència de determinada gent 
 Matrius de Pauli, matriu usada en física quàntica en el context de l'espin
 Principi d'exclusió de Pauli, principi que estableix que no hi poden haver dues partícules d'espín semienter amb els seus quatre nombres quàntics iguals